Desa Semambung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semambung (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 112,74), Jawa Timur, 
 Desa Semambung (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 112,02), Jawa Timur, 
 Desa Semambung (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Semambung (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 113,70), Jawa Timur, 
 Desa Semambung (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 112,77), Jawa Timur, 
 Desa Semambung (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 112,61), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar